Plaats in Indonesië
 Pengaringan (Pejagoan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pengaringan (Semidang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra